Stackpole ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard A. Stackpole (1903–1993), US-amerikanischer Historiker, Journalist und Museumskurator
 Michael A. Stackpole (* 1957), US-amerikanischer Autor und Spieleentwickler
 Rose Stackpole (* 1995), australische Synchronschwimmerin

Sonstiges:

 Stackpole Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 (165612) Stackpole, Asteroid des Hauptgürtels